Gimnasia y Esgrima (spagnolo per Ginnastica e scherma) o talora Club Atlético Gimnasia y Esgrima è il nome di diverse società sportive e polisportive in Sudamerica, prevalentemente in Argentina.

Il nome può indicare:

 Club Atlético Gimnasia y Esgrima, polisportiva argentina di Mendoza
 Club Atlético Gimnasia y Esgrima, polisportiva argentina di Santa Fe
 Club Atlético Gimnasia y Esgrima, club calcistico argentino di San Salvador de Jujuy
 Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires o GEBA, polisportiva argentina di Buenos Aires
 Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, polisportiva argentina della Plata
 Club Gimnasia y Esgrima de Rosario o GER, polisportiva argentina di Rosario
 Club Gimnasia y Esgrima, club calcistico argentino di Tandil
 Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, club calcistico argentino della provincia di Entre Ríos